Die Online Schacholympiade 2020 war ein Mannschaftsturnier im Schach, das vom 24. Juli bis 30. August 2020 ausgetragen wurde.

Hintergrund und Beteiligung 
Für den Sommer 2020 war die Austragung der 44. Schacholympiade in Russland vorgesehen. Infolge der weltweiten COVID-19-Pandemie konnte dieses Turnier nicht wie geplant ausgetragen werden und wurde zunächst auf das Jahr 2021 verlegt, später gänzlich abgesagt. Ersatzweise richtete der Weltschachverband FIDE ein Online-Turnier für die Nationalmannschaften seiner Mitgliedsverbände auf dem Server chess.com aus. Die Spielerinnen und Spieler verblieben in ihrem jeweiligen Heimatland.

Bei diesem Turnier waren 163 Auswahlmannschaften am Start, womit die Beteiligung jener der regulären Schacholympiaden vergleichbar war. Mit den Cayman-Inseln und Grenada traten zwei Teams an, die zuvor noch nie an den eigentlichen Schacholympiaden teilgenommen hatten. Aus dem Kreis der stärkeren Schachnationen fehlten hingegen Tschechien, Litauen und Bosnien-Herzegowina. Nicht alle Länder waren allerdings in stärkstmöglicher Besetzung vertreten.

Hauptschiedsrichter war Alex Holowczak aus England, seine Vertreterin Sabrina de San Vicente aus Uruguay.

Regularien 
 Die Bedenkzeit betrug generell 15 Minuten pro Spieler und Partie + 5 Sekunden Zuschlag pro Zug.
 Das Turnier wurde in mehreren Leistungsgruppen ausgetragen. Es begannen die am schwächsten eingeschätzten Mannschaften ("Base Division"). Jeweils die besten Teams einer Leistungsklasse qualifizierten sich für die anschließend ausgetragenen Wettkämpfe der nächsthöheren Klasse.
 Grundlage der Einstufung waren die Ergebnisse bei der Schacholympiade 2018 in Gesamtauswertung des offenen Turniers und der Frauen-Olympiade.
 Bei der Gruppeneinteilung innerhalb einer Spielklasse wurde soweit möglich auf geographische Aspekte (Zeitzonen) Rücksicht genommen.
 Jeder Mannschaftssieg wurde mit 2 Mannschaftspunkten bewertet, ein Unentschieden mit je einem Mannschaftspunkt. Bei Gleichheit der Mannschaftspunkte in der Abschlusstabelle entschied die Zahl der Brettpunkte.
 Die Mannschaften bestanden in jedem Wettkampf aus sechs Spielern, von denen mindestens drei weiblich sein mussten. Außerdem mussten mindestens ein Spieler und eine Spielerin vom Geburtsjahrgang 2000 oder jünger sein.
 Insgesamt konnten pro Team bis zu 12 Spieler/Spielerinnen eingesetzt werden, wobei in jedem einzelnen Wettkampf die oben angeführte Besetzungsregel einzuhalten war.

Turnierverlauf, Tabellen, Ergebnisse 
In den folgenden Tabellen sind die "Aufrücker" aus der untergeordneten Division mit "(A)" gekennzeichnet.

Base Division 
In der Base Division spielten 30 Mannschaften, die im Vorfeld nicht mindestens für das Niveau der Division 4 qualifiziert waren. In drei Gruppen standen sich je 10 Mannschaften gegenüber. Die besten vier Teams jeder Gruppe rückten in die Division 4 auf. Die Spiele der Base Division wurden vom 25. bis 27. Juli ausgetragen.

Base Division – Gruppe A 

 Somalia trat nur zu den ersten vier Runden an und verlor die übrigen Wettkämpfe kampflos.
 Bhutan startete nur mit fünf Spielern, von denen wegen der Aufstellungsvorgaben nur je vier antreten konnten und gab in jeder Runde zwei Partien kampflos ab.
 Auch Macau konnte in den meisten Wettkämpfen nur auf fünf Spieler zurückgreifen.
 Kampflos abgegebene Partien: Oman (3), Fidschi (1), Laos (7), Macau (12), Bhutan (19), Somalia (36)

Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Base Division – Gruppe B 

 Mali, San Marino und DR Kongo traten in der Regel nicht mit vollständigen Mannschaften an. Wenn in den internen Duellen dennoch zum Teil sechs Punkte vergeben wurden, rührt dies daher, dass unterschiedliche Bretter freigelassen wurden.
 Kampflos abgegebene Partien: Liberia (3), Burundi (1), Gambia (5), Gabun (7), Mali (24), San Marino (27), DR Kongo (36)
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Base Division – Gruppe C 

 Grenada konnte in den einzelnen Wettkämpfen maximal drei Bretter besetzen und trat zu den drei letzten Runden gar nicht mehr an.
 Kampflos abgegebene Partien: Haiti (3), Mauretanien (1), Libyen (2), Grenada (38)

Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 4 
In der Division 4 spielten 38 Mannschaften aufgrund ihrer sportlichen Qualifikation aus der Schacholympiade 2018 sowie 12 aufgerückte Mannschaften aus der Base Division. In fünf Gruppen standen sich je 10 Mannschaften gegenüber. Die besten drei Teams jeder Gruppe rückten in die Division 3 auf. Die Spiele der Division 4 wurden vom 31. Juli bis 2. August ausgetragen.

Division 4 – Gruppe A 

 Die FIDE verwendet auf ihrer Homepage das Flaggensymbol und die Bezeichnung  anstelle von .
 Die Mannschaft Bruneis besetzte ab Runde 4 nur jeweils fünf Bretter.
 Kampflos abgegebene Partien: Nepal (2), Brunei (6), Bahrain (1)
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 4 – Gruppe B 

 Kampflos abgegebene Partien: Syrien (2), Pakistan (1), Ruanda (2)
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 4 – Gruppe C 

 Kampflos abgegebene Partien: Nigeria (3), Äthiopien (7), Lesotho (2), Malawi (1), Kamerun (2), Oman (1), Eswatini (5)
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 4 – Gruppe D 

 Kampflos abgegebene Partien: Angola (1), Puerto Rico (3), Ghana (1), Togo (1), Liberia (10)
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 4 – Gruppe E 

 Unter den beiden punktgleichen Mannschaften auf Platz 7 und 8 war nach den Match- und Brettpunkten auch das Ergebnis des direkten Vergleichs unentschieden. Somit entschied die Sonneborn-Berger-Wertung der Matchpunkte über die Platzierung.
 Die Mannschaft aus Sierra Leone musste in den meisten Wettkämpfen mehrere Bretter kampflos abgeben und trat in der letzten Runde nicht an. Auch die Bahamas gaben mehrfach mehrere Bretter kampflos ab.
 Kampflos abgegebene Partien: Nicaragua (1), Bermuda (3), Bahamas (10), Sierra Leone (29)

Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 3 
In der Division 3 spielten 35 Mannschaften aufgrund ihrer sportlichen Qualifikation aus der Schacholympiade 2018 sowie 15 aufgerückte Mannschaften aus der Division 4. In fünf Gruppen standen sich je 10 Mannschaften gegenüber. Die besten drei Teams jeder Gruppe rückten in die Division 2 auf. Die Spiele der Division 3 wurden vom 7. bis 9. August ausgetragen.

Division 3 – Gruppe A 

 Südkorea gab in den beiden letzten Runden je eine Partie kampflos ab. Weitere kampflose Entscheidungen waren nicht zu verzeichnen.
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 3 – Gruppe B 

 Die Mannschaft "IPCA" vertrat die International Physically Disabled Chess Association, den Internationalen Schachverband der Körperbehinderten. Zur Mannschaft gehörten Spieler und Spielerinnen aus Russland, Israel, Indien und von den Philippinen.
 Die FIDE verwendet auf ihrer Homepage das Flaggensymbol und die Bezeichnung  anstelle von .
 Zwischen den Mannschaften der Emirate und von Botswana entschied als dritte Wertung das Ergebnis des direkten Vergleichs.
 Nigeria trat zu den Spielen dieser Gruppe nicht an und verlor jeweils kampflos. Weitere kampflos abgegebene Partien: Botswana (2), Angola (3)

Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 3 – Gruppe C 

 Kampflos abgegebene Partien: Sambia (3), Kosovo (3), Irak (1), Madagaskar (2)
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 3 – Gruppe D 

 Kampflos abgegebene Partien: Jamaika (1), Tunesien (1), Puerto Rico (1), Mauretanien (2), Mosambik (5)
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 3 – Gruppe E 

 Nur eine Partie wurde kampflos abgegeben und zwar bei der Dominikanischen Republik im Spiel gegen El Salvador.
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 2 
In der Division 2 spielten 35 Mannschaften aufgrund ihrer sportlichen Qualifikation aus der Schacholympiade 2018 sowie 15 aufgerückte Mannschaften aus der Division 3. In fünf Gruppen standen sich je 10 Mannschaften gegenüber. Die besten drei Teams jeder Gruppe rückten in die Top-Division auf. Die Spiele der Division 2 wurden vom 14. bis 16. August ausgetragen.

Division 2 – Gruppe A 

 Belgien gab gegen Australien eine Partie kampflos ab.
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 2 – Gruppe B 

 Die Mannschaft "IPCA" vertrat die International Physically Disabled Chess Association, den Internationalen Schachverband der Körperbehinderten. Zur Mannschaft gehörten Spieler und Spielerinnen aus Russland, Israel, der Ukraine, Indien und von den Philippinen.

Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 2 – Gruppe C 

 Kampflos abgegebene Partien: Nordmazedonien (1), Portugal (1), Estland (1)
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 2 – Gruppe D 

Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Division 2 – Gruppe E 

 Zwischen den punktgleichen Mannschaften aus Bolivien und Costa Rica entscheidet das direkte Duell über die Rangfolge.

Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Top-Division 
In der Top-Division spielten 5 Mannschaften aufgrund ihrer sportlichen Qualifikation aus der Schacholympiade 2018 (China, Russland, Ukraine, USA, Indien). Dazu kamen je 5 Mannschaften, die von den vier Kontinentalverbänden nominiert wurden und die 15 aufgerückten Mannschaften aus der Division 2. In vier Gruppen standen sich je 10 Mannschaften gegenüber. Die besten drei Teams jeder Gruppe rückten in die Play-Offs auf. Dabei qualifizierten sich die Gruppensieger bereits direkt für das Viertelfinale, die Zweiten und Dritten für eine zusätzliche Vorrunde. Die Spiele der Top-Division wurden vom 21. bis 23. August ausgetragen.

Top-Division – Gruppe A 

 Da zwischen der Mongolei und Georgien beide Hauptwertungen und auch der direkte Vergleich unentschieden ausgingen, wurde die Platzierung über die Sonneborn-Berger-Wertung ermittelt.
 Usbekistan gab im Spiel gegen den Iran eine Partie kampflos ab.
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Top-Division – Gruppe B 

Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Top-Division – Gruppe C 

 Kampflos abgegebene Partien: Ägypten (1), Algerien (8)
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Top-Division – Gruppe D 

 Zwischen Brasilien und Argentinien entschied bei Punktgleichheit das direkte Duell über die Platzierung.
 Kuba gab im Spiel gegen Kanada eine Partie kampflos ab.
Ergebnisse
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Play-Off 
Die Entscheidungen der Online-Olympiade fielen schließlich in einer Play-Off-Phase im KO-System. Die beiden Mannschaften standen sich jeweils in zwei Wettkämpfen gegenüber. Endete dieses Duell nach Mannschaftspunkten unentschieden, fiel die Entscheidung in einer Armageddon-Partie. Dafür wurde aus den vier Spielerkategorien (Männer, Frauen, männliche bzw. weibliche Jugend) eine Kategorie per Los ermittelt und dann durch den Mannschaftskapitän der Spieler bzw. die Spielerin für diese Entscheidungspartie bestimmt. Die Spiele der Play-Off-Phase wurden vom 27. bis 30. August ausgetragen.

Play-Off Vorrunde 

 In der Armageddon-Partie siegte Ungarn. Der deutsche Großmeister Dennis Wagner überschritt gegen Tamás Bánusz in Verluststellung die Bedenkzeit, als Banusz noch 0,3 Sekunden Restzeit hatte.

 In der Armageddon-Partie siegte die Ukraine durch einen Erfolg von Kirill Schewtschenko gegen Liu Yan.

Play-Off Viertelfinale 

 Das Ergebnis kam durch technische Probleme eines armenischen Spielers zustande. Aus Protest gegen die Wertung der betreffenden Partie als Verlust traten die Armenier zum Rückspiel nicht an.

 In der Armageddon-Partie siegte Polen durch einen Erfolg von Monika Soćko gegen Günay Məmmədzadə.

Play-Off Halbfinale 

 In der Armageddon-Partie siegte Indien durch einen Erfolg von K. Humpy gegen Monika Soćko.

Finale 

 Der Wettkampf konnte aus technischen Gründen nicht regulär abgeschlossen werden. Die FIDE entschied, beiden Mannschaften die Goldmedaille zuzusprechen.

Ergebnisse der Playoffs
 komplette Ergebnisse bei chess-results.com

Mannschaftsaufstellungen (Auswahl)

Russland 
Im Finale spielten für Russland Jan Nepomnjaschtschi, Wladislaw Artemjew, Jekaterina Lagno, Alexandra Kostenjuk, Alexei Sarana, Daniil Dubow,  Alexandra Gorjatschkina, Andrei Jessipenko und Polina Schuwalowa. In den übrigen Play-Off-Runden waren ferner Alexander Grischtschuk und Walentina Gunina im Einsatz. In den Gruppenspielen der Top-Division spielte zudem noch Margarita Potapowa.

Indien 
Im Finale spielten für Indien Ex-Weltmeister Viswanathan Anand, Santosh Gujrathi Vidit, P. Harikrishna, K. Humpy, D. Harika, R. Praggnanandhaa, Nihal Sarin und Divya Deshmukh. In den übrigen Play-Off-Runden war ferner Vantika Agrawal im Einsatz. In den Gruppenspielen der Top-Division spielten zudem noch Aravindh Chithambaram, Bhakti Kulkarni und Vaishali Rameshbabu.

Polen 
Im Halbfinale spielten für Polen Jan-Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek, Grzegorz Gajewski, Monika Soćko, Karina Cyfka, Igor Janik und Alicja Śliwicka. In den übrigen Play-Off-Runden war ferner Szymon Gumularz im Einsatz. In den Gruppenspielen der Top-Division spielten zudem noch Jolanta Zawadzka, Mateusz Bartel und Iweta Rajlich.

USA 
Im Halbfinale spielten für das Team der USA Wesley So, Samuel Shankland, Jeffery Xiong, Anna Zatonskih, Tatev Abrahamyan, Carissa Yip und Annie Wang. In den Gruppenspielen der Top-Division spielte zudem noch Ray Robson.

Deutschland 
Im Play-Off spielten für Deutschland Dennis Wagner, Daniel Fridman, Elisabeth Pähtz, Lara Schulze, Roven Vogel und Annmarie Mütsch. In den Gruppenspielen spielten zudem noch Rasmus Svane, Tatjana Melamed, Matthias Blübaum, Filiz Osmanodja, Luis Engel und Jana Schneider.

Trivia 
 Den vom Sponsor Gazprom ausgelobten Schönheitspreis erhielt der für Spanien spielende Großmeister Alexei Schirow. In seiner Partie gegen Danyyil Dvirnyy (Italien) brachte er ein Damenopfer, das bei Annahme in sehr komplizierten Varianten zum Matt geführt hätte. Dvirnyy lehnte das Opfer zunächst ab. Später opferte Schirow die Dame mit dem gleichen Motiv erneut und gewann dadurch die Partie.
 In den früheren Runden der unterklassigen Mannschaften kam es zu einigen Fällen, in denen ein Betrug durch Computerunterstützung angenommen wird.
 In einigen Fällen führten technische Probleme zu abweichenden Wertungen einzelner Partien. Dies betraf u. a. das Match zwischen Armenien und Indien, sowie das Finale der Olympiade. Im Ergebnis der Störungen beim Finalmatch erhielten beide beteiligte Mannschaften die Goldmedaille zugesprochen.

Weblinks 
 Homepage der Online-Schacholympiade

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Schacholympiade
Schachturnier
Online-Olympiade
Sportveranstaltung im Internet